{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | International Open
|-
|align = "center" | Борнмут, Англия
|-
|align = "center" | 14—19 февраля 1994
|-
|align = "center" | Bournemouth International Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 27 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1993 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1994 — Джон Пэррот|-
| Финалист — Джеймс Уоттана
|-
|}International Open 1994 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 14 по 19 февраля 1994 года в Борнмуте. Победителем стал Джон Пэррот, обыгравший в финале Джеймса Уоттану со счётом 9:5.

Турнир проходил без спонсорской поддержки.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стивен Хендри 5:0 Сильвиньо Франсиско  
 Ник Терри 5:2 Джо Джонсон  
 Кен Доэрти 5:4 Доминик Дэйл  
 Тони Драго 5:1 Дэнни Фаулер  
 Деннис Тейлор 5:0 Энди Хикс  
 Тони Ноулз 5:4 Энтони Хэмилтон  
 Алан Макманус 5:4 Дэйв Финбоу  
 Дин О'Кейн 5:4 Дэйв Харольд  
 Джеймс Уоттана 5:1 Робби Фолдвэри  
 Иан Брамби 5:4 Дуг Маунтджой  
 Дэвид Ро 5:2 Робин Халл  
 Майк Халлетт 5:4 Марк Кинг  
 Стив Джеймс 5:3 Стив Микин  
 Энтони Дэвис 5:2 Марк Джонстон-Аллен  
 Стив Дэвис 5:0 Род Лоулер  
 Тони Джонс 5:3 Мартин О'Нил 

 Джимми Уайт 5:1 Дрю Хенри  
 Марк Беннетт 5:4 Стивен Мёрфи  
 Даррен Морган 5:2 Алекс Хиггинс  
 Джо О'Бои 5:4 Ален Робиду  
 Нил Фудс 5:1 Джейми Вудмэн  
 Джейми Бёрнетт 5:4 Питер Эбдон  
 Терри Гриффитс 5:3 Джейсон Принс  
 Мик Прайс 5:2 Гэри Понтинг  
 Вилли Торн 5:3 Шон Бадд  
 Джо Свэйл 5:4 Иан Грэм  
 Клифф Торбурн 5:1 Мартин Кларк  
 Гэри Уилкинсон 5:1 Клифф Уилсон  
 Найджел Бонд 5:3 Уэйн Джонс  
 Джейсон Фергюсон 5:3 Джек Маклафлин  
 Джон Пэррот 5:2 Джо Грек  
 Дин Рейнолдс 5:2 Найджел Гилберт

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1994 год в снукере